3-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин прошёл с 10 по 17 ноября 1983 года в двух городах Японии (Фукуоке и Китакюсю) с участием 9 национальных сборных команд. Чемпионский титул во второй раз в своей истории выиграла сборная Японии.

Команды-участницы 
Австралия, Гонконг, Индонезия, Китай, Новая Зеландия, Тайвань, Филиппины, Южная Корея, Япония.

Система проведения чемпионата 
11 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из каждой группы) выходят в финальный этап и далее по круговой системе определяют призёров первенства. Итоговые 5—8-е места также по круговой системе разыгрывают команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Фукуока 

 10 ноября: Австралия — Филиппины 3:2 (15:10, 13:15, 15:9, 8:15, 15:12); Япония — Тайвань 3:0 (15:4, 15:0, 15:3).
 11 ноября: Австралия — Новая Зеландия 3:0 (15:4, 15:11, 15:13); Япония — Филиппины 3:0 (15:2, 15:1, 15:1).
 12 ноября: Тайвань — Филиппины 3:0 (15:9, 15:5, 15:4); Япония — Новая Зеландия 3:0 (15:2, 15:1, 15:0).
 13 ноября: Тайвань — Новая Зеландия 3:0; Япония — Австралия 3:0.
 14 ноября: Тайвань — Австралия 3:0 (15:12, 15:11, 15:13); Филиппины — Новая Зеландия 3:1.

Группа В 
Китакюсю

 11 ноября: Китай — Индонезия 3:0 (15:2, 15:1, 15:1); Южная Корея — Гонконг 3:0 (15:1, 15:1, 15:1).
 12 ноября: Китай — Гонконг 3:0 (15:0, 15:1, 15:1); Южная Корея — Индонезия 3:0 (15:1, 15:2, 15:1).
 13 ноября: Индонезия — Гонконг 3:-; Китай — Южная Корея 3:0 (15:2, 15:10, 15:7).

Классификационный раунд 
Китакюсю

Финальный этап 
Фукуока

 15 ноября: Китай — Южная Корея 3:0 (15:5, 15:4, 15:13); Япония — Тайвань 3:0 (15:1, 15:2, 15:2).
 16 ноября: Китай — Тайвань 3:0 (15:3, 15:2, 15:5); Япония — Южная Корея 3:0 (15:9, 15:8, 15:9).
 17 ноября: Южная Корея — Тайвань 3:0 (15:4, 15:1, 15:6); Япония — Китай 3:0 (15:10, 15:10, 15:11).

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди женщин
1983 год в волейболе